Tizard ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Tizard (1926–2015), britische Psychologin
 Bob Tizard (1924–2016), neuseeländischer Politiker
 Catherine Tizard (1931–2021), Bürgermeisterin von Auckland City und die erste Frau in Neuseeland im Amt des Generalgouverneurs
 Judith Ngaire Tizard (* 1956), neuseeländische Politikerin, Tochter von Bob und Catherine Tizard
 Henry Tizard (1885–1959), englischer Chemiker, Erfinder und von 1929 bis 1942 Rektor des Imperial College London
 Peter Tizard (1916–1993), britischer Mediziner
 Richard Henry Tizard (1917–2005), britischer Ingenieur
 Thomas Henry Tizard (1839–1924), englischer Ozeanograph

Siehe auch:
 Tizard-Bank, ein Atoll im Südchinesischen Meer